Van Gogh Huis (Nieuw-Amsterdam), een kunstcentrum in Nieuw-Amsterdam
Van Goghhuis (Zundert), een kunstcentrum in Zundert
Maison de Van Gogh, een kunstcentrum in Cuesmes, Henegouwen, België
 Zie ook
Het gele huis, een olieverfschilderij van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh
Van Gogh Museum, een aan de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh gewijd museum
Vincent van Gogh documentatiecentrum, een documentatiecentrum in Nuenen
Van Goghkerkje (Nuenen), een kerkje in Nuenen
Van Goghkerkje (Zundert), een kerkje in Zundert